Чеська Екстраліга 2016—17 — 24-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні 2016—17 брали участь 14 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап 
 Вітковіце - Шкода (Пльзень) 2:3 (3:1, 3:2 OT, 3:5, 2:5, 1:2 OT)
 Пірати (Хомутов) - БК Млада-Болеслав 3:2 (1:7, 1:6, 5:1, 2:1, 6:1)

Основний етап

Втішний раунд

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  
 ЧЕ на scoresway 

2017
Чехія
Чехія